Nemzeti Bajnokság 1989/1990 – 87. edycja pierwszego poziomu rozgrywek piłkarskich na Węgrzech.

Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył József Dzurják, który w barwach klubu Ferencvárosi TC strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB 
 Budapest Honvéd SE - Kazincbarcikai Vegyész 1-0, 2-2 → Budapest Honvéd SE utrzymał się w pierwszej lidze.
 Debreceni MVSC - Dunaferr SE 1-1, 1-0 → Debreceni MVSC utrzymał się w pierwszej lidze.

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej